Heygen steht für:
 Heygen (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

Heygen ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Günter Heygen (* 1953), deutscher Fernseh- und Hörfunkmoderator
 Lambertus Johannes van Heygen (1920–2007), niederländischer Erzbischof